Hier (BLØF) - single van BLØF
 Hier (Miss Montreal) - single van Miss Montreal
 HierOpgewekt - Nederlandse organisatie voor energie